Estigarribia es un apellido de origen vasco. Puede hacer referencia a:
Doctor J. Eulogio Estigarribia (Paraguay), ciudad del departamento de Caaguazú, Paraguay.
Mariscal Estigarribia (Asunción), barrio de la ciudad de Asunción, Paraguay.
Mariscal José Félix Estigarribia (Paraguay), localidad del departamento de Boquerón, Paraguay.